For hendes Skyld er en dansk stumfilm fra 1911, der er instrueret af William Augustinus efter eget manuskript.

Handling

Medvirkende 
 Otto Lagoni, Greven
 Emilie Sannom, Grevinden
 Gerhard Jessen, Marquien

Eksterne henvisninger 
 

Stumfilm fra Danmark
Danske film fra 1911